Смарде () — топоним Латвии:
 Смарде — населённый пункт, расположен в Смардской волости Энгурского края.
 Смарде —  остановочный пункт в одноимённом населенном пункте, на электрифицированной линии Торнякалнс — Тукумс II.
 Смарде —  левый приток реки Иецава.